tarnina – dziki gatunek śliwy
 Tarnina – miejscowość w województwie zachodniopomorskim
 Tarnina – powieść Jerzego Szczygła